Miani steht für:

 Miani (Familie), venezianisches Patriziergeschlecht
 Miani (Paschtunen-Stamm), Paschtunen-Stamm in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
 Miani e Silvestri, italienische Maschinenbaufirma, siehe Officine Meccaniche #Geschichte
 Schlacht von Miani (auch Schlacht von Meeanee), Schlacht im historischen Sindh (Staat), Pakistan

Orte in Pakistan:

 Miani (Punjab) in Punjab
 Miani (Sindh) in Sindh

Miani  ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Miani, italienische Schauspielerin 
 Bruno Miani, italienischer Schauspieler 
 Carlo Miani, italienischer Pilot
 Cesare Miani (1891–1961), italienischer Architekt
 Davide Miani (* 1994), italienischer Leichtathlet
 Elmer Osmar Ramón Miani (1933–2014), argentinischer Geistlicher, Bischof von Catamarca
 Ercole Miani (1893–1968), italienischer Partisan
 Ezio Miani, italienischer Schauspieler 
 Girolamo Miani (1486–1537), italienischer Ordensgründer und Schutzpatron der Waisen

 Hieronimo Miani, venezianischer Maler und Radierer 
 Josip Miani (Pipi), kroatischer Musiker, Keyboarder von Karma (Band)
 Loretta Miani (* 1992), Schweizer Leichtathletin
 Luciano Miani (* 1956), italienischer Fußballtrainer
 Marcello Miani (* 1984), italienischer Ruderer
 Martín Miani  (* 1984), argentinischer Schauspieler